Еленово — топоним:

Белоруссия 
 Еленово — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Еленово — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.

Болгария 
 Еленово — село, находится в Благоевградской области, входит в общину Благоевград
 Еленово — село, находится в Сливенской области, входит в общину Нова-Загора
 Еленово — село, находится в Тырговиштской области, входит в общину Попово